Lézignan est le nom officiel ou usuel de plusieurs communes françaises situées en Occitanie.
 Lézignan, dans les Hautes-Pyrénées, compte .
 Lézignan-Corbières, dans l’Aude, compte .
 Lézignan-la-Cèbe, dans l’Hérault, compte .

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France